Билов може бити:

 Билов (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Билов (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република